Округ Аушвиц (, Округ Освенцим, , Освенцимский уезд, ) — административная единица коронной земли Королевства Галиции и Лодомерии в составе Австро-Венгрии, существовавшая в 1867—1918 годах. Административный центр — Аушвиц (ныне Освенцим).

Образован 1 июля 1910 года путём выделения части территорий округов Бяла и Вадовице.

После Первой мировой войны округ вместе со всей Галицией отошёл к Польше.

Примечания 

Освенцим (город)